«Три ключа» () — фильм режиссёра Робби Хенсона.

Сюжет 
Маньяк по прозвищу «убийца» был разгневан нелестным отзывом в книге женщины-полицейского Дженнифер Петерс. В отместку он сыграл с ней в игру: дал 30 секунд на то, чтобы она попыталась спасти своего брата, запертого в заминированной машине. Брат погиб, Дженнифер ранена.

Прошло три месяца. И теперь маньяк преследует студента семинарии Кевина Парсона. Он взрывает его машину, потом будку, где жил пес, которого Кевин любил. И требует выполнения нескольких условий. Во-первых, никаких полицейских. А во-вторых, Кевин должен покаяться в том, что совершил. Помочь Кевину пытаются Дженнифер и подруга его детства Саманта Шир.

Выясняется, что, будучи подростком, Кевин конфликтовал с одним парнем, который угрожал его убить. Однажды Кевин запер своего недруга на заброшенном складе, откуда тот не должен был выйти.

В ролях

Ссылки 

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Польши 2006 года
Фильмы США 2006 года
Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Польши
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Польши
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Ральфом Уинтером